Noura Ghazi (نورا غازي), o Noura Ghazi Safadi (نورا غازي صفدي) (Damasco, 30 de septiembre de 1981) es una abogada y activista de Derechos humanos siria. Su marido, el sirio-palestino Bassel Khartabil fue un desarrollador de software de código abierto y uno de los principales activistas de la libertad de expresión en Siria. Fue arrestado por el gobierno sirio en 2012 y ejecutado en 2015.

Biografía 
Ghazi tuvo una introducción temprana a las violaciones de los Derechos humanos contra los presos políticos cuando su padre, un disidente político, fue arrestado cuando aún era una niña. Ella solía visitarlo en la prisión de Adra en Damasco y acudía a sus juicios. Ghazi estudió Derecho en la Universidad de Damasco. 

Ghazi conoció a su esposo, el sirio-palestino Bassel Khartabil (en árabe: باسل خرطبيل), o Bassel Safadi (en árabe: باسل صفدي) en abril de 2011 en una protesta en Duma contra el gobierno autocrático de Basher al-Assad.  El 15 de marzo de 2012, Khartabil fue detenido por el gobierno sirio en la prisión de Adra. En la primera semana de 2013, Ghazi y Khartabil se casaron. La boda tuvo lugar durante dos visitas a la prisión: la primera vez, Ghazi y Khartabil intercambiaron votos. En la segunda visita, Ghazi estuvo acompañada por su tío, un abogado, y el matrimonio fue aprobado oficialmente. 

Entre entonces y el 3 de octubre de 2015, Khartabil fue trasladado a un lugar desconocido, probablemente para ser juzgado por un tribunal militar. El 11 de noviembre de 2015, surgieron rumores de que Khartabil había sido condenado a muerte en secreto.En 2017, Ghazi supo la verdad de que Khartabil había sido ejecutado por el régimen sirio poco después de su desaparición en 2015. Ella todavía no sabe qué ha sucedido con los restos de su marido. 

La historia de Ghazi y Khartabil, también conocida como La novia y el novio de la revolución, se hizo ampliamente conocida entre los activistas.

Obra 
Ghazi escribió Waiting, una memoria poética, parte diario, parte carta de amor a su esposo. Los veintiséis poemas que componen la colección están organizados en orden cronológico que abarca la historia de la pareja, lo que a su vez es paralelo al curso de la revolución siria. La pareja trabajó más de un año en este libro juntos, entre Ghazi eligiendo textos y pasándolos de contrabando uno a uno cuando visitaba Khartabil, y él traduciéndolos al inglés. 

Ghazi es parte de Families for Freedom, establecido en 2017 como el primer grupo de defensa liderado por mujeres para detenidos sirios y sus familiares. Con la mayoría de las personas desaparecidas en el país, son las mujeres las que soportan la carga de su ausencia. 

En 2018, Ghazi fue nombrada por Amnistía Internacional como una de las "8 kick-ass women standing up for our rights" (8 mujeres que defienden nuestros derechos).

Referencias

Enlaces externos 

 Entrevista a Nour Ghazi, activista siria en RTVE

Defensoras de derechos humanos
Abogados de Siria
Personas vivas
Nacidos en 1981
Nacidos en Damasco